Isabel Ferreira es un nombre de persona, que puede corresponder a:

 Isabel Vicente Ferreira (1958 - ), escritora, abogada y docente portuguesa;
 Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (1974 - ), una investigadora, docente y política portuguesa.